Mehrzad () ist ein persischer männlicher Vorname, der auch als Familienname auftritt.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist persischer Herkunft, bedeutet ‚Kind der Sonne‘, ‚von der Sonne geboren‘ und wird für Knaben wie für Mädchen vergeben.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Mehrzad Madanchi (* 1985), iranischer Fußballspieler
 Mehrzad Marashi (* 1980), deutscher Popsänger
 Mehrzad Montazeri (* vor 1977), iranisch-österreichischer Opernsänger

Familienname 
 Morteza Mehrzad (* 1987), iranischer Sitzvolleyballspieler
 Raman Mehrzad (* 1985), schwedischer Autor
 Tooraj Mehrzad (* 1951), iranischer Schauspieler
 Turan Mehrzad (* ?), iranische Schauspielerin

Siehe auch 
 Mehrdad (‚Geschenk der Sonne‘, Mithridates)

Weblinks 
 Mehrzad. – Kalligraphische Schriftzüge von Jamal Abiri, Massoud Karimaei. In: Caroun.com → Calligraphy → Names

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Persischer Personenname

en:Mehrzad